Campeonato Português de Andebol Feminino de 2017–18

Apuramento de Campeão
{{Round8

||Col. João Barros| 0 |Maiastars| 2
||Juve Lis| 0 |Colégio Gaia | 2
||Assomada| 1 |Alavarium| 2
||CS Madeira| 0 |Madeira SAD| 2

||Maiastars| 0 |Colégio Gaia| 2
||Alavarium| 0 |Madeira SAD| 2

||Madeira SAD | 3 |Colégio Gaia | 0
}}

<center>Resultados da Final

EQUIPA CAMPEÃ: Madeira SAD

 Semi-finais 5º-8º lugar 

 3º lugar 3º Lugar: Alavarium

Apur. 5º-6º lugar 

5º Lugar: Assomada

 Apur. 7º-8º lugar 7º Lugar: Juve Lis

Grupo de Permanência

<small>Pontos Extra (Regra da competição): 
 JAC -Alcanena: +18 Pontos 
 CA Leça: +17 Pontos 
 Académico FC: +17 Pontos 
 ND Santa Joana-Maia: +12 Pontos 

Académico FC e ND Santa Joana-Maia descem à 2ª divisãoARC Alpendorada e NAAL Passos Manuel sobem à 1ª divisão

Grupo de Permanência

1ª Fase

Calendário Fase Regular

Referência
https://www.flashscore.pt/andebol/portugal/1-divisao-senhoras-2017-2018/
 
Portugal